Појам Опенхајмер може да се односи на:

Особе 
 Алан Опенхајмер, амерички глумац
 Роберт Опенхајмер, немачко-амерички физичар
 Франц Опенхајмер, немачки социолог и политички економиста

Остало 
 Дијамант Опенхајмер, дијамант